Mistrzostwa Świata w Snookerze 1994 (ang. 1994 Embassy World Snooker Championship) − ostatni a zarazem najważniejszy turniej w sezonie 1993/1994, rozegrany w dniach 16 kwietnia - 2 maja 1994 roku w Crucible Theatre w Sheffield.

Mistrzostwa wygrał Szkot Stephen Hendry, który w finale pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–17, broniąc tym samym tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie.

Nagrody 

 Zwycięzca: £180 000
 II miejsce: £110 000
 Półfinalista: £55 000
 Ćwierćfinalista: £27 500
 Ostatnia 16: £15 000
 Ostatnia 32: £8 500
 Ostatnia 48: £6 000
 Ostatnia 64: £4 000
 Ostatnia 96: £1 750
 Ostatnia 128: £1 000
 Ostatnia 192: £600

 Najwyższy break w kwalifikacjach: £5 000
 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £15 400
 Maksymalny break w fazie telewizyjnej: £100 000

Wydarzenia związane z turniejem 
 Do finału awansował Anglik Jimmy White, dla którego był to szósty udział w finale mistrzostw świata, a zarazem piąty z rzędu.
 W finale tegorocznej edycji mistrzostw świata Szkot Stephen Hendry pokonał Anglika Jimmy'ego White'a 18–17, broniąc tym samym tytułu mistrzowskiego. Był to tym samym czwarty tytuł mistrza świata zdobyty przez Hendry'ego, a trzeci z rzędu.
 Najwyższy break mistrzostw to 143 punkty Szkota Alana McManusa.

Drabinka turniejowa

Zobacz też 
 Crucible Theatre

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
1994 w sporcie
1994 w Wielkiej Brytanii